Puiești (Buzău) ;
 Puiești (Vaslui) ;